Любительский драфт НХЛ 1970 года состоялся 11 июня в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 8-го драфта НХЛ в 14-ти раундах было выбрано 115 хоккеистов. Первым номером драфта стал Жильбер Перро, выбранный клубом «Баффало Сэйбрз».

Право первого выбора на драфте 1970 года было предоставлено командам-новичкам – «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс». Ограничений на количество раундов драфта ещё не существовало и с десятого по четырнадцатый раунды выбирал только один «Сент-Луис Блюз».

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд», Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 62;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 53,9;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 308;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 65;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 155;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 214.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1970 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1970/71

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1970 год в хоккее